Ла Роза () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Ла Роза, Стефано (род. 1985) — итальянский легкоатлет.
 Ла Роза, Франческо (1926—2020) — итальянский футболист, нападающий.